Le Jour des fous peut faire référence à :
 Le Jour des fous, film d'horreur américano-britannique réalisé par George Dugdale, sorti en 1986
 Le Jour des fous,  album de la série de bande dessinée Iznogoud publié aux éditions Dargaud en 1972.
 Le Jour des fous (All fool's day), roman d'Edmund Cooper (1966)